Weischet ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Weischet (1897–1976), deutscher Maler
 Wolfgang Weischet (1921–1998), deutscher Klimatologe